Kevin Lyttle (1976) – cantante sanvincentino
Sancho Lyttle (1983) – cestista spagnola